Odontophrynus  — род бесхвостых земноводных из семейства Cycloramphidae. Лягушки крепкого телосложения, окрашенные в коричневый цвет с жёлтыми и светло-коричневыми пятнами.

Классификация 
На ноябрь 2018 года в род включают 12 видов:

Галерея

Примечания

Odontophrynidae